Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1942/43 го́да () — 22-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу. Турнир проходил в условиях немецкой оккупации.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Вильнюс»

Группа «Шяуляй»

Группа «Паневежис»

Группа «Судавия»

Группа «Йонава» 
ЛФЛС

Группа «Жемайтия» 
Джюгас

Финальный турнир

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1942 году
Футбол в Европе в 1943 году
1942 год в Литве
1943 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу